Mesalla es el primer disco publicado por Mesalla. Su lanzamiento fue en julio de 2005 en España.

Canciones
 Ojos negros
 Ole
 Al son de su corazón
 Yo te canto
 Bolero
 Volaré
 Abro los ojos
 Abanicos de colores
 Flores ( tanguillo )
 Por las calles de mi barrio
 Que no, que no

Enlaces externos 
 Página oficial
 Contratación

Álbumes de Mesalla
Álbumes de 2005